В списке представлены составы национальных сборных, принимавших участие в бейсбольном турнире летних Олимпийских игр 2020 года в Токио. Составы команды включали в себя 24 игрока, ограничения по позициям не использовались. К участию в играх допускались спортсмены старше 18 лет.

Группа A

Доминиканская Республика 
Состав сборной был объявлен 8 июля 2021 года. После объявления заявки в неё были внесены изменения: 24 июля вместо сдавшего положительный тест на марихуану Диего Гориса был заявлен Габриэль Ариас; внесённого в протокол по COVID-19 Херсона Баутисту заменил Рамон Россо.

Мексика 
Состав команды был объявлен 8 июля 2021 года. Двадцать третьего июля были отзаявлены сдавшие положительные тесты на COVID-19 питчеры Эктор Веласкес и Сэмми Солис, в заявку были включены Фабиан Ангуамеа и Эдгар Арредондо. Не получившего от своего клуба разрешения на участие в Играх Брэндона Лэрда заменил Райан Гоинс.

Япония 
Состав команды был объявлен 16 июня 2021 года. В июле питчера Томоюки Сугано заменил Кодаи Сэнга, вместо Коты Накагавы был заявлен Хироми Ито.

Группа B

Израиль 
Состав команды был объявлен 5 июля 2021 года.

Республика Корея 
Состав команды был объявлен 16 июня 2021 года.

США 
Состав команды был объявлен 2 июля 2021 года.

Примечания

Ссылки 
 Олимпийский турнир на сайте WBSC 

Бейсбол на летних Олимпийских играх 2020